Бланкенбург () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Вернигероде. Подчиняется управлению Бланкенбург. Население составляет 21 911 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,23 км². Официальный код — 15 3 69 005.

Город подразделяется на 6 городских районов.

В Бланкенбурге жил в изгнании Людовик XVIII в 1796—1799 годах. В городе родились философ Освальд Шпенглер и лауреат Нобелевской премии физик Поликарп Куш.

Литература

Фотографии

Примечания

Ссылки 

Города Саксонии-Анхальт